Крстац (, ) — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Крстаце проживало 81 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также значительна доля мусульман (боснийцев).

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 46 человек (56,79 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 34 человека (41,98 %); 
 югославы — 1 человек (1,23 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской